Джейн Са́ндерсон (; ) — шотландская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Шотландии бронзовый призёр  и . Чемпионка Шотландии среди женщин (1980) и среди смешанных команд (1978).

Играла на позиции третьего.

Как тренер женской сборной Великобритании участвовала в .

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (1980).
 : золото (1978).

 Приз лучшему тренеру года Шотландской ассоциации спорта людей с ограниченными возможностями (): 2004.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

History - British Curling (см. "Olympic Games - Women; 1998 Nagano, JPN")

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии